Camille Blanc peut désigner :
 Camille Blanc (1847-1927), homme d'affaires français, maire de Beausoleil ;
 Camille Blanc (1912-1961), résistant français et maire d'Évian, assassiné par l'OAS.